Lange Brücke steht für:

 Lange Brücke (Berlin-Köpenick)
 Lange Brücke (Braunschweig)
 Lange Brücke (Erfurt)
 Lange Brücke (Potsdam)
 Lange Brücke (Danzig), eine etwa 480 Meter lange Straße in Danzig

 den alten Namen der heutigen Rathausbrücke in Berlin-Mitte, siehe Rathausbrücke (Berlin)
 eine andere Bezeichnung für die Hofbrücke in Luzern, siehe Hofbrücke 
 den deutschen Namen der Langebro in Kopenhagen, Dänemark, siehe Langebro 
 Lange Bruck zwischen Straßburg und Kehl 

Siehe auch:
Langbrück
Langbruck
Langebro 
Langebrück 
Langenbruck (Begriffsklärung)
Langenbrück
Langenbrücken
Langenbrügge
Lange Bruck